Bajska mikroregija (mađ. Bajai kistérség) je mikroregija u Bačko-kiškunskoj županiji u Mađarskoj.

U njemu se nalazi 20 naselja, u kojima ukupno živi 75.406 stanovnika. Ukupne je površine 1190,79 km2), a gustoća naseljenosti je 63,32 osobe na km2. 

Sjedište mikroregije je grad Baja.

Naselja 

Mikroregije u Bačko-kiškunskoj županiji